Sting kan hentyde til flere artikler:
 Sting – en engelsk musiker.
 Sting (wrestler) – en amerikansk wrestler, hvis rigtige navn er Steve Borden.
 Sting (syning) – syede sting på tekstil; bruges også om syning af sår og flænger i huden.

Se også
 Sidesting